Plaats in Indonesië
 Karangpakis (Nusawungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangpakis (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java